«Нарзан» — российский футбольный клуб из Кисловодска. Основан в 1961 году.

Названия 
 1961—1965 — «Трудовые резервы».
 1966—1967 — «Спартак».
 1968—1991 — «Нарзан».
 1991—1993 — «Асмарал».
 1994—2000 — «Олимп», «Олимп-КМВ».
 2001 — СЦОП.
 с 2011 — «Нарзан».

История 
На уровне команд мастеров в первенствах СССР и России выступал в 1961—1970, 1991—1997 годах. В чемпионатах СССР трижды выходил в финальный турнир класса «Б» РСФСР (1967, 1968, 1969).

В начале 1990-х годов будучи спонсируемым иракским бизнесменом Хусамом Аль-Халиди являлся фарм-клубом московского «Асмарала». С 1994 года стал самостоятельным клубом, по этой причине после сезона-1993 в Первой лиге, сезон-1994 начал в Третьей лиге.

На данный момент выступает в первенстве Ставропольского края.

Достижения

Первенство России 
11-е место в зоне «Запад» Первой лиги (1992).

Победитель зонального турнира Третьей лиги (1995).

Результаты выступлений

Главные тренеры 
 Ржевцев, Андрей Николаевич (1961)
 Васильев, Василий Александрович (1962)
 Папоян Юрий Андреевич (1963)
 Сочнев, Антонин Николаевич (1964)
 Еселевич Лазарь Иосифович (1965)
 Элекчян, Сергей Иванович (1966)
 Чихрадзе, Дмитрий Георгиевич (1967)
 ? (1968)
 Медакин, Александр Георгиевич (1969—1970)
 Сарычев, Геннадий Андреевич (1991, с июля)
 Малофеев, Эдуард Васильевич (1992, по июль)
 Дьяченко, Юрий Михайлович (1993)
 Гросберг, Александр Владимирович (1994)
 Котов, Юрий Харлампиевич (1995—1996)
 Гросберг, Александр Владимирович (1997)

Примечания

Ссылки 
 Статистика клуба (Россия) на wildstat.ru
 Статистика клуба (СССР) на wildstat.ru
 «Трудовые Резервы», «Спартак», «Нарзан», «Асмарал», «Олимп» на сайте Footballfacts.ru
 «Спартак», «Нарзан» на сайте Footballfacts.ru
 СЦОП на сайте Footballfacts.ru

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Кисловодска
Футбольные клубы Ставропольского края